Freia — personagem da mitologia nórdica e germânica
Freja (satélite) — satélite artificial sueco 
Frøya — comuna norueguesa
76 Freia — asteroide
Freya (canção) — canção de The Sword, no álbum Age of Winters

Desambiguações de topônimos